Маня́кин — русская фамилия.

Известные носители:
 Манякин, Александр Михайлович (род. 1966) — советский и российский рок-музыкант, барабанщик.
 Манякин, Сергей Иосифович (1923—2010) — советский и российский партийный и государственный деятель.